Reggio Emilia eller Reggio nell'Emilia kan avse:

Reggio Emilia (provins) – en provins i regionen Emilia-Romagna i Italien
Reggio nell'Emilia, kommun i provinsen Reggio Emilia, Italien  
Reggio Emilia-pedagogik – en pedagogisk filosofi som utvecklats på de kommunala förskolorna i den norditalienska staden Reggio nell'Emilia

Se även
 Hertigdömet Reggio – ett hertigdöme i norra Italien